Gai Juli Higini, gramàtic romà
 Higini Anglès i Pàmies, capellà i músic nascut a Maspujols, prop de Reus, el dia 1 de gener de 1888.
 Higini Clotas i Cierco, polític català, fou vicepresident del Parlament de Catalunya del 1999 al 2012.
 Higini Torras i Majem, empresari català del sector paperer i bancari.
 Sant Higini I, Bisbe de Roma el 136 i va morir el 140.